Klein Dumbeln ist der Name zweier Dörfer im ehemaligen Ostpreußen, die heute auf dem Gebiet von Polen bzw. Russland liegen:
 Klein Dumbeln (1938–1946 Kleinkranichfelde) im Kreis Darkehmen (Angerapp), siehe Karpowka (Kaliningrad) im Rajon Osjorsk der Oblast Kaliningrad/Russland
 Klein Dumbeln im Kreis Goldap, siehe [Dąbla Mała] im Powiat Gołdapski der Woiwodschaft Ermland-Masuren [der Ort ist nicht mehr existent]

Siehe auch: Dumbeln